Ez a szócikk tartalmazza a 2010-es Roland Garros férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő Roger Federer volt, aki ebben az évben már a negyeddöntőben búcsúzni kényszerült a döntőig jutó Robin Söderlinggel szemben. A 2004-es Roland Garros óta először fordult elő, hogy Federer nem jutott be egy Grand Slam-torna elődöntőjébe.

A győzelmet – immár ötödik alkalommal – Rafael Nadal szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–2, 6–4-re verte Söderlinget. Nadal szettveszteség nélkül nyerte meg a tornát.

Kiemeltek

 Roger Federer (Negyeddöntő)
 Rafael Nadal (Győztes)
 Novak Đoković (Negyeddöntő)
 Andy Murray (Negyedik kör)
 Robin Söderling (Döntő)
 Andy Roddick (Harmadik kör)
 Fernando Verdasco (Negyedik kör)
 Jo-Wilfried Tsonga (Negyedik kör)
 David Ferrer (Harmadik kör)
 Marin Čilić (Negyedik kör)
 Mihail Juzsnij (Negyeddöntő)
 Fernando González (Második kör)
 Gaël Monfils (Második kör)
 Ivan Ljubičić (Harmadik kör)
 Tomáš Berdych (Elődöntő)
 Juan Carlos Ferrero (Harmadik kör)

 John Isner ''(Harmadik kör)
 Sam Querrey ''(Első kör)
 Nicolás Almagro ''(Negyeddöntő)
 Stanislas Wawrinka ''(Negyedik kör)
 Tommy Robredo ''(Első kör)
 Jürgen Melzer ''(Elődöntő)
 Ernests Gulbis ''(Első kör)
 Thomaz Bellucci ''(Negyedik kör)
 Márkosz Pagdatísz ''(Harmadik kör)
 Juan Mónaco ''(Első kör)
 Feliciano López ''(Első kör)
 Lleyton Hewitt ''(Harmadik kör)
 Albert Montañés ''(Harmadik kör)
 Philipp Kohlschreiber ''(Harmadik kör)
 Victor Hănescu ''(Harmadik kör)
 Guillermo García López ''(Második kör)

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 R = feladta
 PR = védett ranglista

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör
| RD1-seed01=10
| RD1-team01= Marin Čilić
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ricardo Mello
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2='''6
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=1
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Dmitrij Turszunov
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=1
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04={{Nowrap| Daniel Gimeno-Traver}}
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Leonardo Mayer
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Szerhij Sztahovszkij
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= Julien Benneteau
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= Ernests Gulbis
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=0
| RD1-score08-4=R
| RD1-score08-5=
| RD1-seed09=29
| RD1-team09= Albert Montañés
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Stefano Galvani
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= Stéphane Robert
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Tobias Kamke
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Nicolás Lapentti
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=63
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Taylor Dent
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Laurent Recouderc
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Robin Söderling
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=
| RD2-seed01=10
| RD2-team01= Marin Čilić
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=64
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= Leonardo Mayer
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Julien Benneteau
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=4
| RD2-score04-5=
| RD2-seed05=29
| RD2-team05= Albert Montañés
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Tobias Kamke
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Taylor Dent
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Robin Söderling
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=
| RD3-seed01=10
| RD3-team01= Marin Čilić
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=7
| RD3-score01-4=65
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Leonardo Mayer
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=5
| RD3-score02-4=7
| RD3-score02-5=4
| RD3-seed03=29
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=3
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Robin Söderling
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=2
| RD3-score04-4='''6
| RD3-score04-5=
| RD4-seed01=10
| RD4-team01= Marin Čilić
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=2
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=

Harmadik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Fernando Verdasco
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Igor Kunyicin
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Florent Serra
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Michael Craig Russell
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=1
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=5
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Andreas Seppi
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= Karol Beck
| RD1-score07-1=67
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=30
| RD1-team08={{nowrap| Philipp Kohlschreiber}}
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=
| RD1-seed09=19
| RD1-team09= Nicolás Almagro
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=7
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=PR
| RD1-team10= Robin Haase
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=63
| RD1-score10-5=4
| RD1-seed11=
| RD1-team11= Kristof Vliegen
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Steve Darcis
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Arnaud Clément
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=3
| RD1-score13-5=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Olekszandr Dolhopolov
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=6
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Thiago Alves
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= Fernando González
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Fernando Verdasco
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=0
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Florent Serra
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= Andreas Seppi
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=30
| RD2-team04=

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei

F1